Sanferdinandesi – abitanti di San Ferdinando (Italia)
Sanferdinandesi – abitanti di San Ferdinando di Puglia